{{DISPLAYTITLE:(5305) 1978 VS5}}

(5305) 1978 VS5 (1978 VS5, 1938 DQ1, 1980 FL7, 1984 JL1) — астероїд головного поясу, відкритий 7 листопада 1978 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3.486.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (5301-5400)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1978
Головний пояс астероїдів